Фудбалски клуб Омонија ( ) је кипарски фудбалски клуб из Никозије, главног града Кипра. Основан је 1948. и тренутно се такмичи у Првој лиги Кипра. Један је од најтрофејнијих клубова на Кипру, уз АПОЕЛ и Анортозис Фамагуста. Омонија је освојила 20 титула у националном првенству, 14 трофеја националног купа и 15 суперкупа, а 5 пута је освајао дуплу круну. У спортском друштву Омонија поред фудбалске постоји и кошаркашка, одбојкашка, футсал и бициклистичка секција.

Успеси 
(Професионална фудбалска федерација)
 Првенство Кипра 
 Првак (21): 1961, 1966, 1972, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1987, 1989, 1993, 2001, 2003, 2010, 2021.
 Куп Кипра 
 Освајач (14): 1965, 1972, 1974, 1980, 1981, 1982, 1983, 1988, 1991, 1994, 2000, 2005, 2011, 2012.
 Суперкуп Кипра 
 Освајач (15): 1966, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1987, 1988, 1989, 1991, 1994, 2001, 2003, 2005, 2010.

(Аматерска фудбалска федерација)
 Првенство Кипра 
 Првак (4): 1949, 1950, 1951, 1952 
 Куп Кипра 
 Освајач (5): 1949, 1950, 1951, 1952, 1953

Стадион 

Од 1999. Омонија домаће утакмице игра на ГСП стадиону, који има капацитет од 22.859 седећих места, што га чини највећим на Кипру. Стадион деле са локалним ривалима АПОЕЛ-ом и Олимпијакосом.

ФК Омонија у европским такмичењима

Спољашње везе 
 Званични сајт Омоније
 Вести из клуба - omonoianews.com
 Сајт навијача - gate9.com.cy

О